

Toponyme

Argentine 
 Villa Arcadia, localité rurale située dans le partido de Coronel Suárez, dans la province de Buenos Aires.

Afrique du Sud 
 Arcadia est un quartier de Pretoria.

Canada 
 Arcadia, un gouvernement local du Nouveau-Brunswick.

Égypte 
 Arcadia Aegypti, un diocèse égyptien de l'Empire romain d'Orient, autour d'Oxyrhynque

États-Unis 
 Arcadia est une ville de l'État de Californie.
 Arcadia, une station du métro de Los Angeles située dans cette ville.
 Arcadia est une ville de l'État de Floride.
 Arcadia est une ville de l'État de l'Indiana.
 Arcadia est une ville de l'État de l'Iowa.
 Arcadia est une ville de l'État du Kansas.
 Arcadia est une ville de l'État de Louisiane.
 Arcadia est une ville de l'État du Missouri.
  est une ville de l'État du Nebraska.
 Arcadia est une ville de l'État de New York.
  est une ville de l'État de Caroline du Nord.
 Arcadia est une ville de l'État de l'Ohio.
 Arcadia est une ville de l'État de l'Oklahoma.
 Arcadia, ville du comté de Shelby au Texas.
 Arcadia est une ville de l'État du Wisconsin.

 Arcadia Lakes est une ville de l'État de Caroline du Sud.

Grèce 
 Arcadia est une région grecque.
 Arcadia est un ancien nom de la ville de Kyparissía.

Musique 
 Arcadia est un groupe de neo-punk revendicateur qui a fait ses débuts sur le Web, sa musique est un mélange de genres différents (métal, rock, chiptune, électro, pop-rock, etc.).
 Arcadia est un groupe pop britannique formé de certains membres de Duran Duran (Simon Le Bon, Nick Rhodes et Roger Taylor) ayant sorti en 1985 un album intitulé So Red the Rose contenant notamment le single « Election Day ». David Gilmour et Sting ont contribué à cet album.
 Arcadia est un festival français de musiques électroniques (House, Techno, Trance, Progressive, Ambient) se déroulant fin août, chaque année.
 Arcadia est un single du groupe visual kei japonais Jupiter.
Arcadia est un single de la chanteuse américaine Lana del Rey, sorti en septembre 2021 et annonçant la sortie de son album Blue Banisters, sorti le mois suivant

Cinéma et télévision 
 Arcadia est le titre original de l'épisode Bienvenue en Arcadie (1999) de la série X-Files.
 Arcadia est un film américain de Olivia Silver, sorti en 2012.
 Arcadia est le nom d'une cité Gallifreyenne, dans la série Doctor Who.
 Arcadia est le nom de la base formée sur Terre dans « The100 »
 Les Contes d'Arcadia est le nom d'une série de longs métrages d'animation produits par Netflix.

Œuvres littéraires 
 Arcadia, poème pastoral du  de Jacques Sannazar.
 Arcadia (1593), roman pastoral de Philip Sidney, un poète anglais.
 Arcadia est une pièce de théâtre de Tom Stoppard (1993).
 Arcadia est un cycle de fantasy écrit par Fabrice Colin.

Jeux vidéo 
 Arcadia est un festival de jeux vidéo à Montréal (Canada).

Paléontologie 
 Arcadia est un genre éteint de Temnospondyli amphibiens dans la famille Rhytidosteidae du Trias inférieur.

Autres 
 Le  est un paquebot lancé en 1954 ;
 Arcadia est un navire de croisière de la société P & O Cruises ;
 La conférence Arcadia en , rencontre stratégique entre Churchill et Roosevelt à Washington ;
 Arcadia est un jeu de cartes à collectionner ;
 Arcadia est une série de vaisseaux spatiaux imaginaires de l'univers d'Albator ;
 Arcadia (ARChitecture Analysis & Design Integrated Approach) est une méthode d’ingénierie ;
 (1020) Arcadia est un astéroïde ;
 Arcadia (1883), peinture de Thomas Eakins.

Voir aussi 

 Acadie
 Accadia
 
 
 Arcadie
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre